

Géographie 

 Marienbad, ville d'eaux de la République tchèque.

Astronomie 
 , cratère d'impact sur (951) Gaspra.

Titres

Cinéma 
 L'Année dernière à Marienbad, film d'Alain Resnais (1961).

Littérature 
 Élégie de Marienbad, poème de Johann Wolfgang von Goethe.

Musique 
 Marienbad, chanson de Barbara (1973).
 , disque du groupe italien Pooh.
 Marienbad, chanson du groupe Get Well Soon.

Jeu vidéo 
 Marienbad, un jeu de réflexion de type jeux de Nim sur ordinateur central créé en 1962 par Witold Podgórski, ingénieur chez Elwro à Wrocław en Pologne, sur un Odra 1003.

Histoire 
 , subdivision du royaume de Bohème (1868-1918)
 , subdivision judiciaire du royaume de Bohème (1868-1918)
 , subdivision de la Tchécoslovaquie sous occupation allemande (1938-1945)

Loisirs 
 Jeu de Marienbad, jeu de société.

Groupe 
 Marienbad, groupe de dark metal allemand.

Ouvrage d'art 
 , barrage de Marienbad.

Sport

Natation 
 , piscine de Brandebourg-sur-la-Havel.

Hippisme 

 Marienbard (cheval), lauréat du Prix de l'Arc de Triomphe en 2002.

Théâtre 
 , théâtre de Fribourg-en-Brisgau.

Transports 
 , paquebot transatlantique (1913)
 , locomotive (1862)
 , ligne de tramway de Marienbad (1902-1952)
 , ligne ferroviaire entre Marienbad et Carlsbad (1862)
 , série de locomotives à vapeur (1847)